Disambiguation – album di Pandelis Karayorgis e Mat Maneri del 2002
 Disambiguation – album dei Bocce del 2010
 Ø (Disambiguation) – album degli Underoath del 2010
 (disambiguation) – album di jan Misali del 2020